Österåsen kan avse:

 Österåsen, Fors socken – en by cirka en mil söder om Bispgården i Fors socken, Jämtland 
 Österåsen, Östersunds kommun – en småort i Östersunds kommun
 Österåsen, Åsarna – en del av storbyn Åsarna
 Österåsen, Ovikens socken – en by i Ovikens socken i närheten av Oviken, Jämtland
 Österåsens sanatorium – ett före detta sanatorium i Eds socken, Sollefteå kommun

Se även
Österås (olika betydelser)